93. længdegrad kan henvise til:

 93. vestlige længdekreds
 93. østlige længdekreds